La Coppa Sudamericana 2014, ufficialmente Copa Total Sudamericana 2014 per motivi di sponsorizzazione, è stata la tredicesima edizione della Coppa Sudamericana organizzata dalla CONMEBOL.

Il vincitore del torneo ottiene il diritto di partecipare alla Coppa Libertadores 2015, alla Recopa Sudamericana 2015 e alla Coppa Suruga Bank 2015

Turni preliminari

Primo turno

Secondo turno

Fase finale

Tabellone

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2014
Coppa Sudamericana